Le mercredi  est le 117 jour de l'année 1887.

Naissances 
 Alexandre Delobelle (mort le ), syndicaliste français
 Arthur Margetson (mort le ), acteur britannique
 Berl Locker (mort le ), politicien israélien
 Toribio Etxebarria (mort en 1968), écrivain, bertsolari et académicien basque espagnol
 Warren Wood (mort le ), golfeur américain
 Yngve Stiernspetz (mort le ), gymnaste artistique suédois

Voir aussi 
 27 avril et avril 1887